Майкл (значения) :
 Майкл — мужское имя, аналогичное русскому имени Михаил.
 Майкл (фильм, 1996)
 Майкл (фильм, 2015)

Персоналии 
 Майкл, Джексон (род. 1958) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.
 Майкл, Алан (род. 1943) — валлийский политик, лейборист, бывший государственный секретарь по делам Уэльса.
 Майкл, Али (урожденная Александра Николь Майкл; род. 1990) — американская модель.
 Майкл, Грегори (род. 1981) — американский актёр.
 Майкл, Камран (род. 1973) — пакистанский государственный деятель, действующий министр портов и судоходства страны.
 Майкл, Мэгги (род. 1974) — египетская журналистка.
 Майкл, Наки (род. 1993) — российский оппозиционный журналист, радиоведущий и видеоблогер. 
 Майкл, Питер (род. 1989) — новозеландский конькобежец.
 Майкл, Сэм (род. 1971) — спортивный директор британской команды Формулы-1 McLaren.
 Майкл, Шинед (род. 1998) — британская актриса.

 Джордж Майкл (1963 — 2016) — британский певец, поэт и композитор греческого происхождения.

Другое 
 Майкл — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 
 

Английские мужские имена